Spheres — четвёртый студийный альбом нидерландской группы Pestilence, вышедший в 1993 году и ставший последним перед четырнадцатилетним перерывом в творчестве коллектива. Для группы альбом стал экспериментальным — будучи менее брутальным, чем на предыдущих релизах, его звучание характеризуется микшированием дэт-метала с элементами джаз-фьюжна и широким использованием гитарных синтезаторов.

История 
Запись альбома происходила в Studio Arnold Muhren в городе Волендам, Нидерланды. Саунд-продюсированием, звукоинжинирингом и микшированием альбома занимался Стив Фонтано, известный по работе с Grateful Dead, Родом Стюартом, Дэвидом Боуи, INXS и др. Работа с Фонтано была сознательным выбором Pestilence, поскольку группа хотела работать с продюсером, который был бы далёк от металлической музыки. Релиз состоялся 3 мая 1993 года.

Обложка 
Автором кавер-арта для альбома стал художник Дэн Сигрэйв, известный по работе с Entombed и Suffocation, и также являвшийся автором обложки предыдущего диска Pestilence Testimony of the Ancients (1991), на которой появилась ставшая символом группы астролябия. Обложку Spheres группа хотела видеть выполненной в том же духе. В итоге первый вариант кавер-арта был отвергнут и переделан Сигрейвом, согласно запросам группы превратившись в астролябию на фоне звёздного неба. Оригинальный вариант обложки можно тем не менее увидеть на переиздании альбома 2007 года.

Список композиций 
 Mind Reflections — 3:21
 Multiple Beings — 4:05
 The Level of Perception — 3:49
 Aurian Eyes — 1:32
 Soul Search — 3:19
 Personal Energy — 4:09
 Voices from Within — 1:12
 Spheres — 3:29
 Changing Perspectives — 3:24
 Phileas — 1:17
 Demise of Time — 3:40

Переиздание 
20 августа 2007 года альбом был переиздан золотым тиражом в 2 тысячи экземпляров лейблом Metal Mind Productions с улучшенным звуком, оригинальной обложкой и включением четырёх бонус-треков:

 «Demise Of Time» (ремикс)
 «Soul Search» (ремикс)
 «Mind Reflections» (концертная запись)
 «Multiple Beings» (концертная запись)

Участники записи 
 Патрик Мамели — гитара, гитарный синтезатор, вокал
 Патрик Утервик — гитара, гитарный синтезатор
 Йерун Пол Тесселинг — бас
 Марко Фоддис — барабаны

Примечания 

Альбомы Pestilence
Альбомы Roadrunner Records